Niemcy:
 Bollenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Bollenbach – rzeka, dopływ Argen
 Bollenbach – rzeka, dopływ Nahe

Osoby:
 Chris Bollenbach – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Bollnbach